Denumirea de Vinița se poate referi la:
 Vinnîțea, oraș în Ucraina;
 Vinița, sat în regiunea Plovdiv, Bulgaria.